Юрма́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 32 км на захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 589 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1510,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Юрмат
 Юрмат на сайті французького Національного інституту географії
 Юрмат на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юрмат на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юрмат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юрмат на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн